Therre ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Therre (* 1948), deutscher Übersetzer und Autor
 Walter Therre (1920–1998), deutscher Politiker (CDU), MdL Saarland